Сустро () — фамилия. Известные носители:
 Сустро, Бернар (род. в 1954) — французский трубач.
 Сустро, Марк (род. в 1949) — французский дирижёр.